Brejosantense – abitanti di Brejo Santo
Brejosantense – abitanti di Brejo dos Santos